Národní park Erebuni (arménsky Էրեբունի պետական արգելոց) je národní park o rozloze 120 hektarů v Arménii, který se nachází 10 km jihovýchodně od arménského hlavního města Jerevanu v provincii Kotajk. Národní park leží v nadmořské výšce 1300–1450 m a tvoří přechodovou zónu mezi polopouští a horskou stepí. Byl založen v roce 1981 v oblasti vesnic Mushaghbyur a Geghadir a původně měl rozlohu 99 hektarů, ale následně byl rozšířen o další území. Park byl založen se záměrem chránit a zachovat rozmanitou faunu a flóru v oblasti, především přirozeně se vyskytující druhy divokých obilovin v jejich původním prostředí suché obilné stepi.

Flóra a fauna 

Národní park Erebuni je známý zejména výskytem divokých obilovin. Vedle řady druhů pšenice (Triticum araraticum, Triticum boeticum, Triticum urartu), žita, ječmene, ovsa a dalších lipnicovitých se zde vyskytuje i mnoho chráněných a endemických rostlin, jako je kosatec Iris elegantissima, které jsou zapsány v Červeném seznamu ohrožených druhů Arménie. 

V národním parku také žijí obojživelníci, například ropucha zelená, skokan skřehotavý (Rana ridibunda), rosničky, blatnice syrská (Pelobates syriacus), plazi jako užovky a několik druhů středomořských želv, ptáci, hlodavci a šelmy.

Reference

Externí odkazy 

 

Erebuni